Ателье () — мастерская занимающихся искусством или художественным ремеслом.
3аимствовано из французского, где atelier происходит от старофранцузского astell (совр. attelle) — «обломок дерева, щепка, планка». Первоисточником является латинское assula («обломок», «лучинка», «щепка», позже — «куча древесины, место, где работают столяры» и далее «мастерская») — уменьшительное от assis («необструганная доска, брус»). В современном французском слово может быть тождественно рабочему цеху, в семантическом плане.

В русском языке слово «ателье» стало известно в конце XIX века со значением «мастерская художника, живописца». С более широким значением как «мастерская по пошиву одежды», «мастерская живописца, скульптора, фотографа» слово «ателье» начинает употребляться с 30-х годов XX века.

Ссылки 
 
 Этимологический словарь русского языка
 Толковый словарь русского языка Ушакова

Искусство